Udparring er inden for fugleopdræt det, at man placerer en han og en hun i samme voliere for at få dem til at acceptere hinanden. Hos polygame fugle bliver der sat flere høner til én hane.

Kilder/henvisninger
Lexopen

Fugle